Rohde steht für:
 Rohde (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rohde Shoes, deutscher Schuhhersteller
 Rohde & Schwarz, deutscher Elektronikkonzern
 Rohde Verkehrsbetriebe, deutsches Busunternehmen

Siehe auch:
 Rodhe
 Rhode
 Rode